

Cinema
The Animal Kingdom – film del 1932 diretto da Edward H. Griffith 
Animal Kingdom – film del 2010 diretto da David Michôd
 Animal Kingdom – casa di produzione indipendente

Musica
Animal Kingdom – gruppo musicale britannico

Televisione
Animal Kingdom – serie televisiva statunitense del 2016

Altro
Disney's Animal Kingdom – parco a tema della Florida